Старчеус, Игорь Евгеньевич (род. 22 февраля 1955 года, Одесса, Украинская ССР) — советский и российский военачальник. Начальник Управления береговых войск ВМФ России (2005—2009). Генерал-лейтенант (12.12.2003).

Биография 
Родился 22 февраля 1955 года в Одессе, в семье морского офицера.

В 1972 году окончил Киевское суворовское военное училище и поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище.

По окончании училища в 1978 году, служил в частях специального назначения в группе советских войск в Германии, затем командовал разведывательным батальоном в Туркестанском военном округе.

В 1988 году окончил обучение в Военной академии бронетанковых войск и продолжил службу на должностях: начальника штаба полка морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), командира полка, начальника штаба дивизии морской пехоты, заместителя начальника береговых войск ТОФ, начальника штаба береговых войск, заместителя командующего группировкой сил и войск Северо-Востока по береговым войскам. Генерал-майор (11.12.2001).

С августа 2002 года — начальник сухопутных и береговых войск Тихоокеанского флота.

5 января 2005 года Указом Президента РФ назначен начальником Управления береговых войск Военно-морского флота Российской Федерации.

В 2009 году уволен в запас.

С 2010 года, является старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1 сентября 2016 года по 2018 год являлся директором ММКК «Навигацкая школа».

Награды 

 орден «За военные заслуги» (1999);
 медаль Жукова;
 медаль «300 лет Российскому флоту»;
 медаль «За отличие в воинской службе» II степени;
 медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медали «За воинскую доблесть» I и II степеней;
 медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков»;
 медаль «За участие в Главном военно-морском параде»;
 медаль «За службу в морской пехоте»;
 медали «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Примечания

Литература 
 
 Армейский Сборник 2005
 Оборона Одессы и Севастополя. Влияние этих оборонительных операций на ход и результаты вооружённой борьбы в 1941—1942 гг. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Ссылки 
 Газета "Красная Звезда"
 Патент на десантирования автомобилей и бронемашин в зону боевых действий Старчеус И.Е.

Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Морские пехотинцы СССР и России
Морская пехота Российской Федерации
Выпускники Киевского суворовского военного училища
Выпускники Омского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Начальники береговых войск